Wenske ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Wenske (* 1940), deutscher Maler, Grafiker und Autor
 Manfred Wenske (1924–2012), deutscher Fußballspieler
 Marc Wenske (* 1972), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof